UPC puede referirse a lo siguiente:

Empresas
 UPC Broadband, proveedor europeo de televisión por cable, teléfono y contenido de banda ancha propiedad de Liberty Global
 UPC Magyarország, en Hungría
 UPC Suiza, en Suiza
 UPC Polonia, en Polonia
 Uranium Participation Corporation, sociedad de cartera con sede en Ontario
 United Pictures Corporation, productora de cine estadounidense de mediados de la década de 1960

Tecnología
 Unidad de Procesamiento Central
 Código Universal de Producto (Universal Product Code), simbología de código de barras
 Unified Parallel C, lenguaje de programación
 Código Uniforme de Plomería (Uniform Plumbing Code)
 Control de potencia de enlace ascendente (Uplink Power Control)
 Control de parámetros de uso (Usage Parameter Control), en redes de modo de transferencia asíncrono
 Código de portabilidad único (Unique Porting Code), para portabilidad de números móviles en India

Instituciones
 Universidad Politécnica de Cataluña (Universitat Politècnica de Catalunya), universidad de España
 Universidad Piloto de Colombia, universidad de Colombia
 Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, universidad de Perú
 Universidad Popular del César, universidad de Colombia
 Universidad Pontificia Comillas, universidad de España
 Universidad Pedagógica de Colombia, universidad de Colombia
 Red de universidades de la Universidad de Plymouth (University of Plymouth Colleges), universidad de Reino Unido
 Universidad de Filipinas Cebu (University of the Philippines Cebu), universidad de Filipinas
 Campus del Parque Universitario (University Park Campus), campus universitario de la Universidad de Nottingham, Reino Unido
 Universidad China del Petróleo (China University of Petroleum), universidad de China
 Congreso Popular de Uganda (Uganda People's Congress)
 Unión por la Paz en la República Centroafricana (Unité pour la paix en Centrafrique)
 Unión de los Pueblos de Camerún (Union des Populations du Cameroun)
 Unión de Patriotas Congoleños (Union des Patriotes Congolais)
 Partido Unido de Canadá (United Party of Canada)
 Preocupaciones Avícolas Unidas (United Poultry Concerns)
 Unidad Popular Castellana, partido político de España
 Unión del Pueblo Canario, coalición de partidos políticos de España
 Unión por Córdoba, partido político de Argentina
 Unión de Partidos Comunistas, agrupación que nuclea a ex partidos comunistas soviéticos.
 Unión Para el Cambio, partido político de Costa Rica.

Religión
 Iglesia Pentecostal Universal (Universal Pentacostal Church)
 Iglesia Pentecostal Unida (United Pentecostal Church)
 Iglesia Presbiteriana Unida (United Presbyterian Church)

Otros usos
 Tribunal Unificado de Patentes (Unified Patent Court), tribunal común de patentes propuesto en Europa
 Código testamentario uniforme (Uniform Probate Code)
 UPC-Arena, estadio de fútbol en Austria
 Unidad de poder de compra, unidad que se utiliza en comparaciones internacionales a fin de normalizar el valor de compra de las monedas de los países comparados.

Siglas